Rocquemont ou Roquemont peut désigner entre autres :

Toponymie 
 Rocquemont, commune française de l'Oise
 Rocquemont, commune française de la Seine-Maritime

Patronyme 
 Claude Roquemont de Brison, amiral français à la solde de la Compagnie des Cent-Associés